</center>
Charlene Douglas (1967. január 27. –) kanadai női nemzetközi labdarúgó-partbíró. Teljes neve Charlene Douglas Alberta.

Pályafutása

Nemzetközi partbíráskodás 
A Kanadai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) 2004-ben terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) partbíróinak keretébe. A CONCACAF nemzetközi asszisztenseként a zóna női mérkőzésein rendszeresen foglalkoztatva volt. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgált partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2010-ben búcsúzott.

Világbajnokság 
Thaiföldön rendezték a 2004-es U19-es női labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB bíróként alkalmazta.

Források 

Kanadai labdarúgó-játékvezetők
1967-ben született személyek
Kanadai nők
Élő személyek